Winslow puede estar referido a:

Personas 

Apellidos
 Bradley Winslow (1831-1914), militar, brigadier general en la guerra civil estadounidense.
 Brett Winslow (1967-), estadounidense, jugador de voleibol.
 Charles-Edward Amory Winslow (1877–1957), estadounidense, bacteriólogo y especialista en salud pública.
 Don Winslow (1953-), estadounidense, conocido por ser autor de reconocidas novelas de crimen y misterio.
 Donald James Winslow (1911-2010), estadounidense, profesor universitario en la Universidad de Boston.
 Edward Winslow (1595–1655), firmante del Pacto del Mayflower, en Plymouth se desempeñó en varios cargos gubernamentales, habiendo sido gobernador por tres veces.
 Forbes Benignus Winslow (1810-1874), psiquiatra británico.
 Jacques-Bénigne Winslow (1669-1760), físico francés.
 Jack Copley Winslow (1882–1974), misionero inglés.
 Justise Winslow (1996), baloncestista estadounidense que juega en la NBA. Hijo de Rickie Winslow.
 L. Forbes Winslow (1844-1913), psiquiatra británico involucrado en el llamado caso de Jack el Destripador.
 Michael Winslow (1958-), actor y comediante estadounidense, conocido como el "Hombre de los 10.000 efectos de sonido".
 Norris Winslow (1834–1900), político estadounidense.
 Ola Elizabeth Winslow (1885–1977), estadounidense, historiador y autor.
 Rickie Winslow (1964), baloncestista estadounidense que jugó en la NBA y en Europa.
 Walter C. Winslow (1882-1962), estadounidense, juez en Oregon.

Nombres de pila
 Winslow Homer (1836-1910), pintor naturalista estadounidense.
 Winslow Corbett (1979-), actriz estadounidense.

Personajes de ficción 
 The Winslow, criatura de ficción (reptil) que interviene en varias series de historietas.

Lugares

En Estados Unidos 
 Winslow (Arizona)
 Winslow (Arkansas)
 Winslow (Illinois)
 Winslow (Indiana)
 Winslow (Maine)
 Winslow (Nebraska)
 Winslow (Washington)
 Winslow West (Arizona)
 Municipio de Winslow (Nueva Jersey)
 Municipio de Winslow (Pensilvania)

En otros lugares 

 Winslow, Inglaterra

 Arrecife Winslow, arrecife de coral submarino perteneciente al grupo de Islas Fénix, en la República de Kiribati, localizado a 200 km nor-noroeste de la Isla McKean.

Teatro, cine 
 El chico de los Winslow, obra de teatro de 1946 del dramaturgo británico Terence Rattigan, basada en un incidente real.

Anatomía 
 Hiato de Winslow, término en anatomía.